El término Basho puede referirse a:

 Matsuo Bashō, poeta japonés del periodo Edo. 
 Tadoritsuku Basho/Oxalis.
 Un torneo en sumo.

it:Bashō